Il Motocross delle Nazioni 2022 (conosciuto anche con i nomi Motocross des Nations, Motocross of Nations o MXoN), evento giunto alla settantacinquesima edizione, si è disputato sul tracciato di RedBud a Buchanan (Michigan), negli Stati Uniti, dal 24 al 25 settembre 2022. È stato vinto dagli Stati Uniti, che si sono imposti su Francia ed Australia.

Nazioni partecipanti

Gare di qualifica

MXGP

MX2

Open

Classifica qualifiche 

 Nazioni qualificate

Gare 
Il Motocross delle nazioni si articola in 3 gare che abbinano due classi insieme ciascuna. Chi ottiene il punteggio più basso vince, con ogni nazione che può scartare il punteggio peggiore al termine della gara finale.

MXGP+MX2

MX2+Open

MXGP+Open

Note

Collegamenti esterni 
 

Motocross delle Nazioni
Serie e competizioni motoristiche nel 2022